Sottana – indumento femminile

Persone
 Giorgia Sottana – cestista italiana
 Luca Sottana – ex cestista italiano
 Maurizio Sottana – allenatore di pallacanestro italiano

Geografia
 Petralia Sottana – comune italiano nella città metropolitana di Palermo